Смірна — персонаж античної міфології
 Смірна — давня назва турецького міста Ізмір

Див. також 
 Смирна — ароматична смола.